YYG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Charlottetown (Isola del Principe Edoardo) (Canada)

fr:YYG